Colby steht für:

 Colby (Comic), frankobelgischer Comic
 Colby College, Universität in Waterville, Maine
 Colby Motor Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Colby ist der Name folgender Orte

in England:
 Colby (Cumbria)

in den Vereinigten Staaten:
 Colby (Colorado), im Delta County
 Colby (Kansas), im Thomas County
 Colby (Kentucky), im Clark County
 Colby (Maine), im Aroostook County
 Colby (Minnesota), im St. Louis County
 Colby (Mississippi), im Yazoo County
 Colby (New Hampshire), im Merrimack County
 Colby (Ohio), im Sandusky County
 Colby (Tennessee), im Sullivan County – nicht mehr existent
 Colby (Washington), im Kitsap County
 Colby (Wisconsin), im Clark und im Marathon County
 Colby (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin
 Colby Hills, Kentucky
 Colby Point, Illinois

weitere geographische Objekte:
 Colby Mine, Mine im Delta County, Colorado
 Colby Run, Fließgewässer im Charles County, Maryland
 Colby Swamp, Fließgewässer im James City County, Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Colby City Hall, in Colby, Kansas, ID-Nr. 03001259
 Colby Community High School, in Colby, Kansas, ID-Nr. 03001260
 Colby Hall, in Newton Centre, Massachusetts, ID-Nr. 78000459
 Colby Mansion, in Waterbury, Vermont, ID-Nr. 79000228
 Colby Municipal Swimming Pool and Bath House, in Colby, Kansas, ID-Nr. 02000609
 Colby Tavern, in Winchester, Kentucky, ID-Nr. 79003572

Colby ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Colby (* 1979), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Anthony Colby (Politiker) (1792–1873), US-amerikanischer Politiker (New Hampshire)
 Bainbridge Colby (1869–1950), US-amerikanischer Politiker und Außenminister
 Barbara Colby (1939–1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Casey Colby (* 1974), US-amerikanischer Skispringer
 Frank Moore Colby (1865–1925), US-amerikanischer Schriftsteller und Herausgeber
 Mark Colby (1949–2020), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ronald Colby, US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Filmproduzent und Produktionsleiter
 Sally Shelton-Colby (* 1944), US-amerikanische Diplomatin und Hochschullehrerin
 Scott Colby (* 1953), US-amerikanischer Musiker
 Thomas Frederick Colby (1784–1852), britischer Offizier und Direktor des Ordnance Survey
 William Colby (1920–1996), US-amerikanischer Direktor der CIA

Siehe auch:
 Colby Lake
 Kolby